Aihara ist der Familienname folgender Personen:

 Kumiko Aihara (* 1947), japanische Politikerin
 Miki Aihara, japanische Mangaka
 Nobuhiro Aihara (1944–2011), japanischer Animator
 Nobuyuki Aihara (1934–2013), japanischer Geräteturner
 Shōhei Aihara (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Toyoyi Aihara (* 1914), japanischer Leichtathlet
 Yutaka Aihara (* 1970), japanischer Turner